Джон М. Флинн (), также известен как Джей Флинн () (1927—1985) — американский журналист, писатель, автор детективных романов.

Биография 

Выходец из ирландской семьи, которые проживали в Бостоне.

За свою жизнь успел побывать журналистом (более десяти лет был репортёром криминальной хроники в портлендской газете «Portland Express» (Мэн) и внештатником в «San Jose Mercury» и других калифорнийских газетах), барменом, редактором, писателем детективных романов и вестернов, бутлеггером и охранником, отсидел несколько лет в мексиканской тюрьме по сфабрикованному делу и поработал штатным писателем в публичном доме в Неваде.

В своих сочинениях создавал образы таких же как он сам неистовых ирландцев (МакХью (McHugh), Тай Слэттери (Tighe Slattery), Джо Мэнникс (Joe Mannix) и др.).

Среди многочисленного числа выделяют серию романов (1959—62) про владельца бара и секретного агента МакХью («американского» Джеймса Бонда), а также наиболее известное произведение Флинна — роман «The Action Man» (1961), шестью годами позже экранизированный Жаном Деланнуа как «Солнце бродяг» (с Жаном Габеном и Робертом Стэком в главных ролях).

Сочинения

Под именем Джона М. Флинна 
 The Deadly Boodle (1958).
 Drink with the Dead (1959).
 Terror Tournament (1959).
 The Hot Chariot (1960).
 Ring Around a Rogue (1960).
 One for the Death House (1961).
 The Girl from Las Vegas (1961).
 Deep Six (1961).
 The Screaming Cargo (1962).
 SurfSide 6 (1962). [TV tie-in.]
 Warlock (1976).
 Danger Zone (1977).

Под именем Джея Флинна 
 The Badger Game (рассказ) // Guilty Detective Story Magazine, November 1956.
 The Action Man (1961). — См. к/фильм «Солнце бродяг» (1967).

Серия про МакХью (McHugh) 
 McHugh (1959).
 It’s Murder, McHugh (1960).
 A Body for McHugh (1960).
 Viva McHugh (1960).
 The Five Faces of Murder (1962).

Серия про Джо Ригга (Joe Rigg) 
 Blood on Frisco Bay (1976).
 Trouble Is My Business (1976).

Серия про Баннермана (Bannerman) 
 Bannerman (1976).
 Border Incident (1976).

Под именем Джека Слейда (Jack Slade) 
 Lust for Gold (1977).
 Hangman (1977).
 Wolverine (1978).
 Big Foot’s Range (1979).

Ссылки 
 Pronzini B. Forgotten Writers #1: Jay / J.M. Flynn // . — 24.08.2008.

Писатели США